Доспат може да се отнася за:

 Доспат, град в Южна България, разположен близо до границата с Република Гърция;
 Доспат, река в Западните Родопи, протичаща през България и Гърция;
 Доспат, язовир на река Доспат;
 Доспат, планина, част от Западните Родопи;
 Доспат, връх на остров Ливингстън, Антарктика;
 Доспат, на гръцки Принотопос, бивше село в Драмско, Гърция.